Јелена Шубић може бити
 Јелена Шубић, ћерка Стефана Дечанског, сестра Душана Силног, супруга Младена III и мајка Младена IV
 Јелена Шубић, сестра Младена III, супруга Владислава Котроманића и мајка Твртка I